Американський штат Коннектикут поділяється на 8 округів.

Коннектикут